Raudberg (norweg.: Roter Berg) ist Name oder Namensbestandteil geografischer Objekte der Antarktis:
 Raudberg Valley 
 Raudberget
 Raudberg-Pass